bł. Alfons Pacheco (1551–1583) – hiszpański jezuita
 bł. Alfons de Mena (1568–1622) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Alfons z Navarrete (1571–1617) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Alfons López López (1878–1936) – hiszpański franciszkanin, męczennik
 bł. Alfons Mazurek (1891–1944) – polski karmelita bosy, męczennik
 bł. Alfons Tracki (1896–1946) – niemiecki marysta, męczennik z Albanii
 bł. Alfons Sebastiá Viñals (1910–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Alfons